De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2008 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 17 augustus 2008 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Tsjechië